El Torneig de Lausana 2022, oficialment conegut com a Ladies Open Lausanne 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 250 de la WTA. La sisena edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 17 de juliol de 2022 al Tennis Club Stade Lausanne de Lausana, Suïssa.

La tennista sèrbia Olga Danilović va disputar ambdues finals però no va poder imposar-se en la final individual i només es va endur el títol de dobles.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
WTA Tour 2022